39-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл 19 и 20 января 2008 года в Херенвене (Нидерланды).

Результаты

Мужчины

Женщины 

NQ = не отобрались на заключительные 1000 м

DQ = дисквалификация

DNS = не вышел на старт

WDR = снялся с соревнований

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного союза конькобежцев

2008 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
2008
Январь 2008 года
Спорт в Норвегии в 2008 году
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Чемпионаты мира в Нидерландах